Ulysses S. Grant – generale statunitense e 18º Presidente degli Stati Uniti d'America
Generale Grant – sequoia gigante